Кня́зево — деревня в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения Воскресенское.

Население

История 
Посёлок появился в начале 1990-х годов, застраивался частными лицами. С 2007 года деревня Князево имеет официальный статус населённого пункта.

Название Князево предложили сами жители деревни, так как по их мнению оно отражает древнюю историю этих мест.

География 
Деревня Князево находится примерно в 12 км к юго-востоку от центра города Московский. В километре к северу от деревни проходит Калужское шоссе. Ближайшие населённые пункты — деревни Городище и Милорадово.

Деревня Князево состоит примерно из 20 жилых домов.

Примечания 



Населённые пункты Новомосковского административного округа